La Qatari League 2005-2006 è stata vinta dall'Al-Sadd Sports Club.

Classifica

Collegamenti esterni 

2005